Echo Park (album), een album uit 2001 van de Britse rockgroep Feeder
 Echo Park (boek), een roman uit 2006 van Amerikaans schrijver Michael Connelly
 Echo Park (film), een film uit 1986 van Oostenrijks regisseur Robert Dornhelm
 Echo Park (Los Angeles), een buurt in Los Angeles